Сен-Іле́р-де-Бретма́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 60 км на північ від Монпельє, 33 км на північний захід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1747 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4333,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ілер-де-Бретмас на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ілер-де-Бретмас на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-де-Бретмас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар